Walter Kunze ist der Name folgender Personen:

* Walter Kunze (Politiker, 1884) (1884–1972), deutscher Politiker (CDU), MdA Berlin
 Walter Kunze (Politiker, 1898) (auch Walther Kunze; 1898–1977), deutscher Politiker (DDP/LDP/FDP)

Siehe auch:
 Walter Kuntze (1883–1960), deutscher General
 Walther Kunze
 Walter Kunz